Пара́д плане́т — астрономическое явление, при котором некоторое количество планет Солнечной системы оказывается «на одной прямой» от Солнца с разбросом в 20-30°. При этом они находятся более или менее близко друг к другу на небесной сфере.

Понятие «парад планет» не является научным и используется в астрономии только для её популяризации.

Максимальное сближение небесных тел по эклиптической долготе называется соединением. Если при этом они достаточно близки и по эклиптической широте, в этой конфигурации возможно покрытие более далёкого объекта более близким, прохождение планеты по диску Солнца (в случае соединения внутренней планеты и Солнца) или затмение Солнца (в случае соединения его с Луной).

Определение парада 
В астрономии нет четкого критерия «близости» планет, поэтому термин «парад планет» носит качественный характер. Более строгий смысл он имеет в астрологии, где сближением считается расположение планет в одном зодиакальном созвездии. Например, в 2002 году (в конце апреля — начале мая) четыре планеты — Меркурий, Венера, Марс, Сатурн — встретились в созвездии Тельца, а пятая — Юпитер — в соседнем созвездии Близнецов, таким образом этот парад не был великим.

В зависимости от числа планет, участвующих в параде, различают малые парады (4 планеты) и большие (или великие) парады — когда собираются 5 планет. Малые парады планет происходят примерно каждые 20 лет, большие — гораздо реже. Кроме того различают видимые и невидимые парады планет, последние имеют место, если положение планет на небе оказывается близким к Солнцу.

Если исходить не из близости планет, а точного их расположения на одной прямой, то такое событие происходит раз за многие миллионы лет.

Гравитационное влияние 
Самой массивной планетой Солнечной системы является Юпитер, которая оказывает максимальное гравитационное влияние на планеты, и особенно в моменты их противостояний. Для оценки можно сравнить гравитационное влияние Юпитера с влиянием близкой к Земле Луны, которая ежедневно, наряду с Солнцем, создает приливы и отливы высотой до 15 метров. Масса Юпитера в  раз больше массы Луны, и он во время противостояния, даже когда расстояние между ним и Землёй минимально, находится на расстоянии в 1640,6 большем, чем Луна. Однако исходя из закона Всемирного тяготения потенциал гравитационного поля обратно пропорционален квадрату расстояния, и поэтому влияние Юпитера на Землю оказывается в 103 раза меньше, чем влияние Луны. А гравитационное воздействие других планет ещё в десятки или сотни раз меньше, то есть ничтожно. В связи с этим возникающие время от времени беспокойства недостаточно информированных людей о связанных с парадом планет катастрофических событиях на Земле не имеют реальных оснований.

Другим примером является влияние Солнца на Землю. У него намного больше масса, чем у Юпитера и меньше расстояние до Земли, и это приводит к возникновению небольших приливов в 1-2 см высотой.

Наблюдение 

Для того, чтобы все пять ярких планет были видимы одновременно, непременно должно быть выполнено условие, чтобы Марс, Юпитер и Сатурн имели примерно одинаковую долготу и были видимы около внутренних планет, а Меркурий и Венера находились в восточной элонгации от Солнца весной, и в западной элонгации ― осенью (для северного полушария Земли и для средних широт). Именно в такие элонгации Меркурий может быть наблюдаем достаточно продолжительное время. Менее жёсткие условия видимости у Венеры, так как её максимальная элонгация составляет 48 градусов (у Меркурия она составляет 28 градусов).

Из вышеописанного видно, что парад планет можно наблюдать либо вечером, либо утром. Мини-парад планет с участием четырёх планет происходит чаще, а мини-парады планет с участием трёх планет можно наблюдать ежегодно (или даже два раза в году), однако условия их видимости не одинаковы для различных широт Земли. Так, например, замечательный парад из 4 ярких планет (Сатурн не принял участие в параде) в мае 2011 года, когда Венера, Меркурий, Марс и Юпитер собрались в секторе величиной менее 10 градусов, можно было наблюдать в предрассветных сумерках, за полчаса до восхода Солнца. Мини-парад планет (хотя парадом его можно назвать с натяжкой, так как сектор их видимости составлял более 90 градусов), уверенно видимый в средних широтах России, можно было наблюдать в середине октября 2009 года. Видимые парады планет с участием пяти ярких планет происходят не чаще, чем раз в 18-20 лет, и последний тесный парад из 5 планет в секторе 38 градусов состоялся в марте 2022 года, но условия видимости его были неблагоприятны для жителей России. Но уже в июне 2022 г. нашей стране повезло, и можно было увидеть все пять планет одновременно, но расположенных уже в секторе 115 градусов, а располагались они в следующем порядке: Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн. Такое сочетание случается ещё реже, чем парад 5 планет.

Парадом планет называется также конфигурация планет Солнечной системы, когда планеты, в том числе и невидимые невооружённым глазом, «выстраиваются» по одну сторону от Солнца в небольшом секторе. В такой конфигурации Меркурий и Венера могут быть невидимы с Земли, так как находятся в нижнем соединении с Солнцем, но зато внешние планеты видимы, практически, в одном направлении. Ближайший прошедший такой парад был 10 марта 1982 года, а следующий будет в 2161 году.

Именно использование этого явления, произошедшего в конце 1970-х годов, дало возможность упростить исследование внешних планет-газовых гигантов и их спутников, границ Солнечной системы, а также межзвездного пространства при помощи запуска космических аппаратов по исследовательской программе «Вояджер» (запуск которых был успешно осуществлен в 1977 году). Благодаря тому, что все планеты-гиганты удачно расположились в сравнительно узком секторе Солнечной системы, это позволило одним пуском посетить несколько планет. Поэтому траектория полёта была рассчитана исходя из этой возможности с посещением Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Благодаря этому получилось больше задействовать гравитационных манёвров и за счёт их развить большую скорость, тем самым ускорив скорость убегания аппаратов из Солнечной системы.

В настоящее время такие конфигурации планет не так актуальны, так как предпочитают отправлять зонды к каждой планете по отдельности для того, чтобы не ждать этих редких моментов парадов планет.

Календарь парада планет 
 10 марта 1982 года произошёл редкий парад планет — все девять планет (Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон, который на тот момент считался планетой) собрались по одну сторону от Солнца в секторе с углом 95 градусов (то есть, максимальная разность гелиоцентрических эклиптических долгот планет составила 95 градусов). Многие люди были взбудоражены изданной в 1974 году в США книгой , ставшей бестселлером, в которой утверждалось, что парад планет 1982 года послужит спусковым механизмом для сильнейшего землетрясения, которое разрушит Лос-Анджелес, однако никакого повышения сейсмичности в 1982 году отмечено не было.
 В 2002 году (в конце апреля — начале мая) четыре планеты — Меркурий, Венера, Марс и Сатурн встретились в созвездии Тельца, а пятая — Юпитер — в соседнем созвездии Близнецов.
 В мае 2011 года Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Уран расположились в созвездии Овна. Наблюдение было возможно перед восходом Солнца.
 С начала июля до середины августа 2020 года наблюдалась конфигурация планет, когда на близком расстоянии от прямой оказались Юпитер, Сатурн, Венера, Марс и Земля. 22 июля к ним присоединился Меркурий.

Парад планет в искусстве

Кинематография 
 В фильме «2012» парад планет оказывает негативное влияние на Солнце, что приводит к ужасным катаклизмам на нашей планете.
 В фильме «Лара Крофт — расхитительница гробниц» парад планет имеет важное сюжетное значение.
 В анимационном фильме компании Disney «Геркулес» парад планет позволяет Аиду освободить титанов.

 В 13 серии 3 сезона сериала X-Files «Парад планет» (или «Сизигия») присутствуют две девушки, родившиеся в день, в который планеты выстроились таким образом, что на подругах оказалась сфокусирована вся энергия космических сил, и в них вселился демон.
 В фильме-притче «Парад планет» наблюдение с Земли парада планет становится мигом духовного катарсиса героев.
 В сериале «Н2О: просто добавь воды», в 26 серии 2 сезона происходит парад планет, называемым 50-летним полнолунием. Когда полная луна будет стоять ровно над кратером вулкана, расположенного на острове Мако, силы, данные девушкам луной, забираются обратно навсегда, если они окажутся во время этого полнолуния в лунном бассейне, который расположен под кратером острова Макко.
 В фильме «Чёрная Дыра», с участием Вина Дизеля, парад планет привёл к солнечному затмению и появлению прятавшихся от света под землёй существ.
 В фильме «Колдовская любовь» (Un Amour De Sorciere) парад планет является критическим моментом, до которого нужно крестить ребёнка, иначе он навеки попадёт во власть злого колдуна.
 В мультипликационном фильме «Черепашки Ниндзя» (2007) парад планет служил порталом.
 В фильме «Мумия: Принц Египта» парад планет помогает мумии воскреснуть.
 В мультсериале «Transformers: Prime» (2011) парад планет пробуждает гигантского трансформера Юникрона, который с незапамятных времён покоится в глубинах Земли, будучи её ядром; его пробуждение влечёт за собой целую серию катастроф и грозит уничтожить Землю.
 В фильме «Рыцарь Камелота» парад планет переносит главную героиню в средневековье.
 Во 2 сезоне мультсериала «Легенда о Корре» происходит Гармоничное сближение, которому способствует парад планет.
 В манге и во втором аниме «Стальной алхимик» Отец использует парад планет и алхимиков, открывших врата истины, чтобы поглотить бога.
 В фильме «Горец: Источник» парад планет открывает путь к Источнику, который ищут главные герои.
 В эпизоде «Губка Боб Квадратные Штаны и Большая Волна» парад планет порождает идеальную волну, называемую «Огромной», на которой герои добираются домой.

Филателия 
Редкому параду планет 10 марта 1982 года было посвящено несколько почтовых выпусков: в 1981 году Румыния выпустила серию почтовых марок, посвящённых параду планет , на каждой марке — надпись на румынском языке «1982 ALINIERIA PLANETELOR» («Парад планет 1982») и изображения планет Солнечной системы. Этому параду планет также посвящена почтовая марка КНР 1982 года  с изображением Солнца и девяти планет Солнечной системы: Меркурия, Венеры, Земли, Марса, Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна и Плутона, указана дата парада планет.

Примечания

Ссылки 
 Модель Солнечной системы
 Астрономическая картинка дня — малый парад планет // «Астронет»
 Расчёт положения тел Солнечной системы в определённое время
 Наглядная модель солнечной системы
 Модель Солнечной системы с возможностью выбрать дату на theskylive.com

Астрономические явления